Koronka do Miłosierdzia Bożego (mariawicka) – modlitwa mariawicka
 Koronka do Miłosierdzia Bożego (rzymskokatolicka) – modlitwa w Kościele rzymskokatolickim